Креонт (Κρέων — «правитель») — в древнегреческой мифологии:
 Креонт (царь Фив) — наследник царя Фив Эдипа, брат Иокасты, муж Евридики, отец Гемона.
 Креонт (царь Коринфа) — царь Коринфа, сын Ликефа, либо Менекея.
 Креонт — сын Геракла и одной из дочерей Феспия.